Ferula abyssinica är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Hochstetter och Achille Richard. Ferula abyssinica ingår i släktet stinkflokesläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stinkflokesläktet
abyssinica